Voici la liste des planètes mineures numérotées de 513001 à 514000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 513001 à 514000

513001-513100

513101-513200

513201-513300

513301-513400

513401-513500

513501-513600

513601-513700

513701-513800

513801-513900

513901-514000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000